Инютино — деревня в Богородском районе Нижегородской области. Входит в состав Каменского сельсовета.

География 
Располагается близ реки Модан. Находится в 30 км от Богородска и в 45 км от Нижнего Новгорода

Этимология 
Название образовано от мужского эрзянского имени — Инют.

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при речке Майданке в 49 верстах от Нижнего Новгорода. В деревне насчитывался 141 двор и проживало 947 человек (442 мужчины и 505 женщин). 

В XIX веке в деревне находилось имение декабриста Сергея Трубецкого	.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 % из 419 человек..

Примечания 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)